Muzeum Zabawek i Bajek w Toruniu – prywatne muzeum położone w Toruniu.

Lokalizacja 
Muzeum  znajduje się w zachodniej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. św. Ducha 12, w bliskim sąsiedztwie Galerii Sztuki Wozownia.

Historia 

Muzeum powstało w czerwcu 2013 roku z inicjatywy Katarzyny Wesołowskiej – Karasiewicz i jej męża. Liczy ono ponad 1000 eksponatów, których stopniowo przybywa. Najstarsze z nich pochodzą z XIX wieku. Pierwotnie siedzibą muzeum było mieszkanie prywatne w zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej 40 na Bydgoskim Przedmieściu. W 2016 roku zostało ono przeniesione do budynku przy ul. św. Ducha 12.

Ekspozycja 
Zbiory muzeum składają się z historycznych zabawek, takich jak: lalki, gry planszowe, klocki, kolejki i książki z bajkami. Wśród tych eksponatów znajdują się m.in.: jedna z pierwszych lalek Barbie, pochodząca z 1959 roku, kukiełki teatralne rodem z Jawy, oryginalny strój kobiecy z czasów powstania styczniowego oraz przedwojenne klocki kamienne.

W muzeum prezentowana jest także wystawa starych fotografii, dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat oraz projekcje starych bajek na dawnych projektorach.

Oprócz wystaw stałych właściciele Muzeum organizują również warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży inspirowane prezentowaną kolekcją.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Turystyka w Toruniu
 Muzea w województwie kujawsko-pomorskim

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Muzea zabawek w Polsce
Prywatne muzea w Polsce
Muzeum Zabawek i Bajek w Toruniu